14-й чемпионат Узбекистана по футболу среди представителей второй лиги. Проводился в 1 круг в ноябре 2005 года.

Итоговые таблицы

Группа А 
Матчи проводились в Андижане.

Примечания

Группа В 
Матчи проводились в Ташкенте.

Группа С 
Матчи проводились в Каттакургане.

Группа D 
Матчи проводились в Бухаре.

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2005
 Кубок Узбекистана по футболу 2005
 Первая лига Узбекистана по футболу 2005

Ссылки 
 Uzbekistan 2005

2005
Спорт в Узбекистане в 2005 году